Валерий Леонардович Бровко (24 июня 1950 года — 7 декабря 2015) — советский и российский композитор, аранжировщик, музыкант, продюсер. Член Союза композиторов, обладатель премии «Ника» за фильм «Дело Иосифа Бродского» (1991 год), лауреат Третьего Всероссийского конкурса композиторов им. А. Петрова (2009 год).

Биография 
В 1960—70-е годы был гитаристом различных групп и профессиональных коллективов: «Аргонавты», Up and Down, «Поющие гитары», «Поморы» и других. Работал музыкальным руководителем в Смоленском драматическом театре, варьете «Бригантина», «Тройка», а также инструментальной группы Валерия Леонтьева, студийной группы «Мост». В качестве композитора сотрудничал с такими режиссёрами, как Эльдар Рязанов, Георгий Данелия, Владислав Дружинин, Олег Рябоконь, Петром Шумейко, а в качестве аранжировщика — с композиторами Андреем Петровым, Марком Фрадкиным, Микаэлом Таривердиевым, Давидом Тухмановым, Сергеем Баневичем, Александром Журбиным, Вениамином Баснером, Еленой Суржиковой, Лорой Квинт.

Валерий Бровко — автор музыки для драматических спектаклей в театрах Санкт-Петербурга, Смоленска, Таллина, а также учебных музыкальных пособий, довольно часто сотрудничал с известной петербургской поэтессой Татьяной Калининой.

Продюсер и главный редактор серии «The Best of Russian Rock». Главный музыкальный редактор альбома «Песни о нашем городе», посвящённого 300-летию Санкт-Петербурга.

Жил и работал в Санкт-Петербурге. Похоронен на Волковском кладбище.

Награды и премии 
 Премия «Ника» за фильм «Дело Иосифа Бродского»
 лауреат третьего Всероссийского конкурса композиторов им. А. Петрова

Основные работы

Музыка к театральным постановкам 
 1985 — балет «Ритуал»
 1990 — мюзикл «Инопланетянин»
 1994 — рок-опера «Капитанская дочка» по повести А. С. Пушкина
 1995 — мюзикл «День рождения инфанты»
 1996 — музыкальный водевиль «Медведь»
 2002 — мюзикл «Мы спасаем колобка»
 2004 — мюзикл «Волшебный мешок»

Музыка к фильмам 
1979 — «А я иду»
1991 — «Дело Иосифа Бродского»

Эстрадные песни 
«Прежде тоже разно жили» (слова Татьяны Калининой) исполняет МТД «Радуга» под управлением М. Ланды
«Когда разводятся мосты» (слова Татьяны Калининой) исполняет Елена Первозванская
«Мир для меня» (слова Татьяны Калининой) исполняет Марина Капуро
«Старые друзья» (слова Татьяны Калининой) исполняет Михаил Боярский
«А я иду» (слова Виктора Крутецкого) исполняет Михаил Боярский

Оркестровая музыка 
симфоническая картина «Затмение земли»
сюита для струнного оркестра «День рождения инфанты»
оркестровые пьесы, миниатюры (исполняются различными оркестрами, звучат по радио и телевидению).

Вокальные циклы 
«Ни страны, ни погоста» на стихи И. Бродского
«Семейный альбом» на стихи Т. Калининой
«Колыбельные» на русские народные тексты.

Хоровая музыка 
Три хора на духовные тексты
Хоровые страшилки «Природа не терпит ни в чём пустоты» на стихи Олега Григорьева с цитатами любимых выражений «Митьков»
«Пять считалок» для детского хора.

Автор музыкальных пособий 
 «Beatles на уроках сольфеджио»,
 «Битлз для двоих». Для двух гитар,
 «Классика джаза»,
 «Азбука аранжировки»,
 «Аранжировка и партитура за 5 минут»,
 «Из Midi в Audio»,
 «Классика джаза»,
 «Музыка XVII—XIX веков в переложении для шестиструнной гитары»,
 «Популярные классические мелодии»,
 «Гитара за 10 уроков»,
 «Губная гармошка»,
 «Самоучитель игры на гитаре без нот» и приложение «Играю без нот» (вып. 1—6),
 «Я хочу играть блюз», нотное приложение «Я хочу играть блюз»
 «Сливки рок-н-ролла»,
 «Весь этот рок-н-ролл». Соло знаменитых гитаристов,
 аудио-самоучитель «Ваше благородие, Госпожа гитара» (для инвалидов по зрению)
 «Рок-тусовка» песни для голоса и гитары (фортепиано) (вып. 1—3) и др.
 «Три мюзикла для детей» (с аудиоприложением на CD)

Примечания

Ссылки 
 Биография Валерия Бровко 
 Валерий Бровко  на m-planet.ru
 «Радио Мария» Интервью с композитором Валерием Бровко

Музыканты ВИА «Поющие гитары»